Romanato ima više značenja:
 Romanato, Padova
 Romanato, Rovigo